Szamosi Judit (1955) Liszt-díjas balettművész
Szamosi Judit (1986) koreográfus, táncművész